Heteribalia är ett släkte av steklar. Heteribalia ingår i familjen skärknivsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skärknivsteklar
Heteribalia